Martin Minčev (2001) – calciatore bulgaro
 Sevdalin Minčev (1974) – ex sollevatore bulgaro